Pomněnka může být:
 Pomněnka (jméno) – ženské křestní jméno

 Pomněnka (Myosotis) – rod rostlin z čeledi brutnákovité
 Pomněnka bahenní
 Pomněnka lesní
 Pomněnka alpská
 Pomněnka úzkolistá